Galarina est :
 Galarina, le nom donné par Salvador Dalí à une de ses toiles en l'honneur de son épouse Gala.
 Galarina, une variété de pommiers.